Papineau puede referirse a personas y lugares diversos:

Patronímicos

() 
Joseph Papineau (1752-1841), señor y político.
Louis-Joseph Papineau (1786-1871), hijo de Joseph, político y patriota de Quebec.
Amédée Papineau (1819-1903), hijo de Louis-Joseph, escritor y político.
Denis-Benjamin Papineau (1789-1854), hijo de Joseph, político.
Louis-Joseph Papineau (1861-1932), político.
Lucie Papineau (1946-), política.
Lucie Papineau (1962-) escritora.
François Papineau (1966-), actor.
Justin Papineau (1980-), jugador de hockey sobre hielo.

David Papineau (1947-), filósofo

Topónimos

() 
Lago Papineau, estanque en Outaouais.
Papineau, municipio regional de condado en Outaouais.
Papineau, antiguo condado en Outaouais.
Papineau, circunscripción de Canadá en Montreal.
Papineau, circunscripción de Quebec en Outaouais.
Papineau, estación de metro de Montreal.
Papineauville, municipio en Outaouais.
Argenteuil—Papineau—Mirabel, circunscripción de Canadá en Laurentides e Outaouais.

()
Papineau, villa de Illinois.